Wielemans (Wittekerke), een soappersonage
 Prosper Wielemans, een Belgisch politicus en ondernemer
 Brouwerij Wielemans-Ceuppens, een voormalige Belgische brouwerij
 Félix Wielemans, een Belgisch generaal